Колонија Хуарез има више значења:

 Колонија Хуарез (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Колонија Хуарез (Пењон Бланко), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Колонија Хуарез (Уријангато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија Хуарез, Венадо (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Хуарез, Ел Хабали (Тлапевала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Хуарез (Апаско), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Хуарез (Истапан де ла Сал), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Хуарез (Малиналко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Хуарез, Лос Чиринос (Окојоакак), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Хуарез (Хонакатепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Хуарез (Сан Матео дел Мар), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Хуарез (Тулсинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Колонија Хуарез, Нуево Хомте (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Колонија Хуарез (Апозол), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Колонија Хуарез (Виља Идалго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику